S49 е тип ходова релса, широко разпространена за изграждане на релсов път.

Изискванията за този тип релса са съгласно фиш на UIC 860-0. S49, означава масата на линеен метър кг/м.

Железопътен транспорт